Hakkari (Hakkâri, Hakkārī) ist der Name:

 eines kurdischen Stammes, dessen Siedlungsgebiet auch als Hakkariya bekannt war
 eines kurdischen Fürstentums, siehe Hakkâri (Fürstentum) 
 eines Sandschak im osmanischen Vilâyet Van
 einer türkischen Provinz (mit einem gleichnamigen Landkreis), siehe Hakkâri (Provinz) 
 einer Stadt in Südostanatolien, siehe Hakkâri (kurdisch Colemêrg)